Pfaff (naaimachine), historisch merk van naaimachines
Pfaff (band), Nederlandse rockband
Wilder Pfaff, Oostenrijks-Italiaanse bergtop
Kristen Pfaff, Amerikaans bassiste
Simon Pfaff de Pfaffenhoffen, Oostenrijks baron en decorateur

De Pfaffs, realitysoap over een Vlaamse familie:
Jean-Marie Pfaff (1953), vader en voetbalkeeper
Carmen Seth (1956), echtgenote
Debby Pfaff (1975), dochter
Kelly Pfaff (1977), dochter, presentatrice, model, danseres en zangeres
Lyndsey Pfaff (1978), dochter en toeristisch medewerkster